Le Cinquième Bureau est un service secret militaire du Maroc. Il est chargé du renseignement militaire au sein de l'armée marocaine (surveillance des courants qui traversent l'armée), et veille à tout intrusion étrangère au sein des Forces Armées Royales. Il fut créé en 1956 en même temps que les « FAR », et s'est séparé du Deuxième Bureau en 1976 afin de devenir autonome.

Il est rattaché aux Forces Armées Royales.

Liens internes 

 Liste des services de renseignement

Service de renseignement marocain